Les élections municipales québécoises de 2002 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Bas-Saint-Laurent

Amqui

Dégelis

Kamouraska

Métis-sur-Mer

Pohénégamook

Saint-André

Saint-Antonin

Saint-Gabriel-de-Rimouski

Saint-Modeste

Saint-Moïse

Saint-Paule

Sayabec

Trois-Pistoles

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Bas-Saint-Laurent
Histoire du Bas-Saint-Laurent
 Résultat